|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Quebec (officieel Bell Challenge) van 2006 vond plaats van 30 oktober tot en met 5 november 2006 in de Canadese stad Quebec. Het was de veertiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte tapijtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Amy Frazier was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Jelena Janković bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Olga Poetsjkova.

Het tweede reekshoofd, Marion Bartoli uit Frankrijk, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als achtste geplaatste Russin Olga Poetsjkova in twee sets: 6-0 en 6-0 (een double bagel). Bartoli wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Quebec op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, tevens de derde van 2006.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Anastasia Rodionova en Jelena Vesnina had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Rodionova speelde samen met Galina Voskobojeva – dit team was het eerste reekshoofd, maar strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Laura Granville / Carly Gullickson won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Jill Craybas en Alina Zjidkova in twee sets. Het was hun enige gezamenlijke titel. Granville had daarnaast al een eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; Gullickson ook een.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Quebec 2006
Quebec